Ryssland har varit med i olympiska spelen i flera olika konstellationer. Kejsardömet Ryssland tävlade i OS 1900, 1908 och 1912. Efter ryska revolutionen 1917 tog det lång tid innan ryska idrottare fick delta i de olympiska spelen. 1952 deltog Sovjetunionen för första gången. Sovjetunionen deltog sedan i samtliga olympiska spel fram till 1988, utom de olympiska sommarspelen 1984 i Los Angeles som de bojkottade. Efter Sovjetunionens upplösning tävlade Ryssland för OSS i OS 1992. Därefter började landet tävla som en självständig nation igen vid olympiska vinterspelen 1994. 

Sovjetunionen arrangerade olympiska sommarspelen 1980 i Moskva, och Ryssland arrangerade olympiska vinterspelen 2014 i Sotji.

Medaljtabeller

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspel

Medaljer efter sommarsporter

Medaljer efter vintersporter

Fanbärare
Olympiska vinterspelen 1994 - Sergej Tjepikov 
Olympiska sommarspelen 1996 - Aleksandr Karelin 
Olympiska vinterspelen 1998 - Aleksej Prokurorov 
Olympiska sommarspelen 2000 - Andrej Lavrov 
Olympiska vinterspelen 2002 - Aleksej Prokurorov 
Olympiska sommarspelen 2004 - Alexander Popov 
Olympiska vinterspelen 2006 - Dmitrij Dorofejev 
Olympiska sommarspelen 2008 - Andrej Kirilenko 
Olympiska vinterspelen 2010 - Aleksej Morozov
Olympiska sommarspelen 2012 - Marija Sjarapova
Olympiska vinterspelen 2014 - Aleksandr Zubkov
Olympiska sommarspelen 2016 - Sergej Tetjuchin